Des Barres, un nom de famille, dont:
 La maison des Barres, en généalogie, comprend différents membres, dont certains portent le même patronyme tels les « Guillaume de Barres », « Jean des Barres », etc.
 Évrard des Barres, grand maître de l'ordre du Temple.
 Les Guillaume des Barres dont les premiers :
 Guillaume  des Barres, chevalier du roi Louis VII.
 Guillaume II des Barres, fils de Guillaume  ; il sert le roi Philippe Auguste et s'illustre à la bataille de Bouvines.
 Guillaume III des Barres dit « Le Jeune », fils de Guillaume II, chevalier.
 Les Jean des Barres dont :
 Jean des Barres, dit , fils aîné de Guillaume III des Barres. 
 Jean II des Barres, maréchal de France.
Jean le Barrois des Barres.

 La rue des Barres est une ancienne rue de Paris. 
  est un toponyme porté par plusieurs localités.
 Barres est un film français réalisé par Luc Moullet, sorti en 1984.
 Les barres, dites aussi jeu de barres, est un jeu sportif traditionnel.
 Les barres asymétriques sont des agrès de gymnastique artistique féminine.
 Les barres parallèles sont des agrès de gymnastique artistique masculine.
 Un jeu de barres est un composant de poste électrique.

Voir aussi